Kalinyingrád, 1946-ig Königsberg , balti-tengeri kikötőváros, a Kalinyingrádi területen
 Kalinyingrád, Koroljov  orosz város, a Moszkvai területen, 1938 és 1996 között Kalinyingrád volt a neve 
 Kalinyingrad, az Orosz Haditengerészet 775-ös típusú hajója volt